San Jose, Kalifornija

Kostarika:
 San José (Kostarika), glavni grad
 San José (kanton)
 San José (provincija u Kostarici)